Никола́й Арка́дьевич Сосно́вский (14 декабря 1955, Новая Каховка, Херсонская область, Украинская ССР, СССР — 12 января 2016, Тбилиси, Грузия) — советский и российский африканист, культуролог, историк, публицист, специалист по африканской культуре и особенно музыке, движению «новых левых» и контркультуре 1960-х — 1970-х годов в США, по молодёжным субкультурам. Кандидат исторических наук.

Биография 
Родился в семье офицера Советской Армии и учительницы. Отец по национальности поляк, мать — латышка. Учился на философском факультете МГУ, не окончил его. Окончил исторический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, кроме исторического образования, в университете получил диплом переводчика с португальского и английского языков, факультативно — выучил французский. Помимо указанных языков владел украинским, латышским, испанским, суахили, читал на немецком, итальянском, нидерландском и африкаанс.

В 1981—1982 годах, во время обучения в УДН был направлен переводчиком в Анголу, где в то время шла гражданская война и в качестве инструкторов ангольской армии выступали советские специалисты. После окончания УДН поступил в аспирантуру Института Африки АН СССР, где подготовил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Отражение идеологии культурного национализма в молодёжной субкультуре африканской диаспоры („культура растафари“)». Однако защитить её в советский период не смог по идеологическим причинам. Особенно серьёзную негативную роль в этом сыграл член-корреспондент АН СССР А. А. Искендеров. В результате Сосновский был вынужден уехать из Москвы в Астрахань, где преподавал на подготовительном факультете для иностранных граждан при Астраханском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства историю культуры, историю религий, а затем и культурологию студентам из испано- и португалоязычных стран, а также африканским студентам, среди которых мог продолжать заниматься полевыми исследованиями. В этот период незащищённая диссертация Сосновского стала активно ходить в самиздате, в частности, её восторженным читателем и пропагандистом стал Герберт Моралес, основатель реггей-группы «Джа Дивижн». После краха советской власти идеологические причины отпали, и в 1992 году Сосновский с блеском защитил эту диссертацию (специальность 07.00.03 — всеобщая история) в Институте Африки РАН. Научным руководителем выступила кандидат философских наук А. Н. Мосейко, официальными оппонентами доктор исторических наук А. Б. Ковельман и кандидат филологических наук В. А. Бейлис, ведущей организацией Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Однако в штат в Институт Африки Сосновского не взяли, так как у него не было ни московской прописки, ни российского гражданства, и он вернулся в Астрахань. Диссертация Сосновского была издана посмертно в 2016 году в виде монографии «Культура растафари».

В конце 1994 года Сосновский вернулся в Москву и в 1995 году устроился на работу в рекламно-маркетинговое агентство «Премьер СВ», в отдел медиапланирования. Позже перешёл на работу в рекламное агентство «Havas Media International», а затем — в рекламное агентство «Видео Интернешнл». Заслужил репутацию одного из самых умелых и талантливых специалистов в области медиапланирования в России. В 2005 году направлен в Тбилиси, где возглавил фирму «Видео Интернешнл Грузия», местный филиал «Видео Интернешнл». В 2008 году из-за российско-грузинского вооружённого конфликта «Видео Интернешнл» была вынуждена уйти с грузинского рынка, и Сосновский был назначен на должность генерального директора «Видео Интернешнл — Азербайджан» (с 2010 года — «ВИА-Медиа»). После того как в 2013 году власть Саакашвили прекратилась, «Видео Интернешнл» возобновила свою работу в Грузии, и Сосновский вернулся в Тбилиси в качестве главы филиала. Умер Сосновский в Тбилиси от ишемического инсульта.

Был женат на переводчице Евгении Стрижовой.

Близкими друзьями Сосновского были африканист и антрополог Дмитрий Бондаренко, историк-латиноамериканист Николай Марчук, социолог и политолог Александр Тарасов, рок-музыкант, поэтесса и видный деятель советской контркультуры Умка, джаз-рок-певица Рада Анчевская, лидер группы "Рада и Терновник", рок-поэтесса, переводчица и независимый издатель Маргарита Пушкина.

Автор первых в СССР серьезных научных работ о растафари. С 1994 года писал и переводил для независимого альманаха «Забриски Rider». Публиковался в журналах «Восток», «Иностранная литература» и «Знание — сила». Один из авторов журнала «Скепсис».

В переводе и с комментариями Сосновского вышла книга одного из лидеров «йиппи» Эбби Хоффмана «Сопри эту книгу! Как выживать и сражаться в стране полицейской демократии».

Научные труды

Монографии

Статьи

Переводы

См. также 
 Растафари
 Эбби Хоффман
 Забриски Rider

Примечания

Ссылки 
 
 «Я очень болезненно реагирую на национализм, расизм и прочие проявления убожества…» (интервью религиоведу М. В. Воробьёвой) // Рассылка "Современное религиоведение", Выпуск 74 от 1 июля 2004 г. 
 Н. А. Сосновский. Культура растафари в зарубежной литературе: панафриканизм, Ветхий Завет и рок-музыка
 Статьи Сосновского на сайте scepsis.ru
 Некролог на сайте Института Африки Российской академии наук

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Публицисты России
Переводчики России
Африканисты России
Растафарианство
Выпускники Российского университета дружбы народов
Преподаватели Астраханского государственного технического университета